Бракулино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бракулино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Бракулино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.